Тамалкуатитла има више значења:

 Тамалкуатитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тамалкуатитла (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тамалкуатитла (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тамалкуатитла (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тамалкуатитла (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику